Krzykosy (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Krzykosy (powiat Średzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Krzykosy (Dąbie), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski, in de gemeente Dąbie
 Krzykosy (Kłodawa), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski, in de gemeente Kłodawa
 Krzykosy (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Krzykosy (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński